

Краснощокове — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Краснощокове — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровська залізниця

Див. також 
 Краснощоково